Esistono più comuni francesi con questo nome

Fosses – Val-d'Oise
Fosses-la-Ville
Les Fosses (Deux-Sèvres)